Royal Albert Hall – sala da concerti di Londra
 Royal Albert Hall (album) –  album musicale di Umberto Tozzi 
 Royal Albert Hall London May 2-3-5-6 2005 – doppio album Live dei Cream